Зарудная — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Зарудная, Варвара Михайловна (1857—1939) — русская и советская оперная певица.
 Зарудная-Кавос, Екатерина Сергеевна (1861—1917) — русская художница (портретист и оформитель), организатор школы живописи (1905) и школы рисования для рабочих Петроградской стороны, организатор, издатель и художник журнала «Леший» (1906), дочь С. И. Зарудного.
 Зарудная, Наталья Николаевна (род. 1950) — украинский дипломат, посол Украины в Германии.

Примечания